Karl Friedrich von Hobe ist der Name folgender Personen:

* Karl Friedrich Bernhard Helmuth von Hobe (1765–1823), deutscher Generalleutnant
 Karl Friedrich Dietrich von Hobe († 1805), deutscher Generalmajor